Manuel da Costa (historicus), Portugese historicus, overleden in 1604
 Manuel da Costa (jezuïet), Portugese jezuïet, levend van 1601 tot 1667
 Manuel da Costa (voetballer, 1916), Portugese voetballer, geboren in 1916, op onbekende datum overleden
 Manuel da Costa (sportschutter), Portugese sportschutter, levend van 1926 tot 2020
 Manuel da Costa (ruiter), Portugese ruiter, levend van 1946 tot 2014
 Manuel da Costa (voetballer, 1986), Portugese voetballer, geboren in 1986